Шамбунатх Сингх (, ; 17 июня 1916, Деория — 3 сентября 1991, Варанаси) — индийский , , , , борец за свободу, социальный активист. Доктор наук.

Биография 
Получил степень магистра искусств хинди. Защитил докторскую диссертацию. Преподавал в государственном университете Махатма Ганди Каши Видьяпитх в Варанаси, Уттар-Прадеш, Индия.

Автор лирических стихов, нескольких пьес, литературной критики. Издал книгу с переоценкой «Chhayavada».

Основатель общественного движения Navageet.

Избранные произведения 
 समय की शिला पर
 जहाँ दर्द नीला है
 हरिजन गीत (दलितों पर)
 दवलोक
 रूप रश्मि (1946)
 छायालोक (1970)
 उदयाचल (1970)
 नवगीत दशक (1982)
 हिदी आलोचना के ज्योति-स्तम्भ (1972)

Память 
 В его честь названа неправительственная организация, работающая в интересах обездоленных и маргинализованных групп населения.
 Почта Индии в 2017 году выпустила марку с его изображением.

Примечания 

Педагоги Индии
Деятели Индийского национально-освободительного движения